Лосс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1958) — профессор Базельского университета.
 Лосс, Джо (1909—1990) — британский музыкант, композитор и певец.
  (род. 1954) — американский математик и физик.
 См. также 
 ЛОСС - Лесостепная опытно-селекционная станция в Липецкой области.
 Лоссе
 Loss — шестой студийный альбом Bass Communion, проекта британского музыканта и продюсера Стивена Уилсона.